Яблоков Володимир Васильович — Заслужений винахідник України, молодший науковий співробітник відділу Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України.
 Яблоков Олексій Володимирович (1933—2017) — російський біолог, громадський і політичний діяч.

російські прізвища